Les Gatos de Madrid sont un club de rugby à XV espagnol situé à Madrid. Fondé en 2009, il est présidé par Pedro Monzón et il évolue actuellement en Liga Superiberica.

Histoire

Palmarès 
Liga Superiberica :
Champion (1) : 2009.

Effectif 2008-2009

Voir aussi

Articles connexes 
 Liga Superiberica
 Valle de las Cañas

Lien externe 
  Site de la fédération espagnole

Club de rugby à XV en Espagne
Rugby à XV à Madrid
Club de rugby à XV fondé en 2009
Club de rugby à XV disparu en 2010